Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1992 wurde vom 28. Juli bis 7. August im  Centro Municipal de Tenis Vall d’Hebron ausgetragen.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Jennifer Capriati und Steffi Graf, das Capriati in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992